Накаи — омофонные японские фамилии (中居 или 中井) и топоним.

Носители фамилии 
  (1901—1988) — японский кинооператор.
 Накаи, Кадзуо (род. 1948) — японский историк и политолог, славист.
  (род. 1967) — японский сэйю.
 Накаи, Карлос — индейский флейтист.
  (род. 1972) — японский музыкант, актёр, телеведущий, участник бой-бэнда SMAP.
  (1882—1952) — японский ботаник и педагог.
  (род. 1969) — японская сёгистка, 1-я королева-мэйдзин.

Топоним 
  — посёлок в уезде Асигараками префектуры Канагава.
  — железнодорожная станция в Токио, на линиях Синдзюку и Оэдо.